Муниципальное образование «Михайловское» — муниципальное образование в Тульской области
 Муниципальное образование «Михайловское» — муниципальное образование в Камбарском районе Удмуртии